Жи () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Туль-Сюд.

География 

Жи расположен в 60 км к югу от Меца и в 24 км к западу от Нанси. Соседние коммуны: Шодне-сюр-Мозель на севере, Пьер-ла-Треш на северо-востоке, Бикеле на востоке, Мутро и Крезий на юге, Блено-ле-Туль на юго-западе, Мон-ле-Виньобль и Шарм-ла-Кот на западе, Домжермен на северо-западе.

История 
 На территории коммуны находятся следы галло-романского периода, в частности тракта Лион — Трир.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 195 человек.

Достопримечательности 

 Церковь, башня и неф XVIII века, боковая часовня и придел XV века, хоры в готическом стиле.
 Бывший форт, входивший в систему обороны Туля.

Ссылки 
 Национальный институт статистики  

Коммуны департамента Мёрт и Мозель